Brandscheid kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Brandscheid, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Brandscheid, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,